Die Liste der Botschafter der Vereinigten Staaten auf den Philippinen bietet einen Überblick über die Leiter der US-amerikanischen diplomatischen Vertretung auf den Philippinen seit 1946. Nach der Unabhängigkeit der Philippinen von den Vereinigten Staaten am 4. Juli 1946 wurde erstmals das Amt des Botschafters besetzt. Der Botschafter auf den Philippinen ist zugleich seit 1996 als Botschafter in Palau akkreditiert.

Der Sitz der Botschaft befindet sich auf 1201 Roxas Boulevard in Ermita, einem Stadtteil von Manila. Daneben befindet sich eine Botschaftsresidenz im Forbes Park in Makati City sowie eine Sommerresidenz auf dem John Hay Air Base in Baguio City. Amtsinhaber ist seit 2016 Sung Kim.

Amtsinhaber

Weblinks 
 Liste der Botschafter auf der Homepage des Office of the Historian des Außenministeriums
 Homepage der US-Botschaft auf den Philippinen
 US Ambassador to the Philippines

Einzelnachweise 

 
Philippinen
Vereinigte Staaten